Адольф Соломонович Бергункер (21 сентября 1906, Симферополь — 1989) — советский кинорежиссёр.

Биография 

До учёбы в институте в 1925—1926 работал счетоводом Консервтреста в Симферополе.

В 1930 окончил Институт истории искусств (мастерская С. И. Юткевича). Работал ассистентом режиссёра на киностудии «Белгоскино», с 1934 — на киностудии «Ленфильм» в группах С.Герасимова — «Комсомольск»; братьев Васильевых — «Оборона Царицына», «Фронт» и других. Занимался дубляжом.

Семья 
Жена — Элеонора Евгеньевна Казанская.

Фильмография 

 1935 — Сокровище погибшего корабля — ассистент режиссёра
 1936 — Юность поэта — ассистент режиссёра
 1938 — Комсомольск — ассистент режиссёра
 1942 — Оборона Царицына (1-я серия) — 2-й режиссёр
 1942 — Оборона Царицына (2-я серия) — 2-й режиссёр
 1942 — Сын бойца (новелла в боевом киносборнике N 12) — 2-й режиссёр
 1943 — Фронт — 2-й режиссёр
 1946 — Остров Безымянный — режиссёр
 1953 — Над Неманом рассвет — 2-й режиссёр
 1953 — Слуга двух господ — режиссёр
 1954 — Запасной игрок — 2-й режиссёр
 1955 — Следы на снегу — режиссёр
 1957 — Рядом с нами — режиссёр
 1958 — Отцы и дети — режиссёр
 1964 — Джура
 1967 — Мятежная застава — режиссёр
 1970 — Дорога на Рюбецаль — режиссёр
 1973 — Дверь без замка — режиссёр
 1977 — Девочка, хочешь сниматься в кино? — режиссёр
 1979 — Бабушкин внук — режиссёр
 1982 — Родился я в Сибири… — режиссёр

Литературное творчество

Ссылки 
 Адольф Бергункер в Энциклопедии отечественного кино под редакцией Любови Аркус